Membranobalanus är ett släkte av kräftdjur. Membranobalanus ingår i familjen Archaeobalanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havstulpaner
Membranobalanus